

Geografia
 Lewin Brzeski, in tedesco Löwen – comune urbano-rurale polacco del distretto di Brzeg, nel voivodato di Opole
 Lewin Kłodzki, fino al 1945 Lewin – comune rurale polacco del distretto di Kłodzko, nel voivodato della Bassa Slesia

Persone
 Albert Lewin (1894-1968) – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense
 Ben Lewin (1946) – regista e sceneggiatore australiano
 Daniel Lewin (1970-2001) – matematico, militare, programmatore, informatico e imprenditore statunitense
 Dominic Calvert-Lewin (1997) – calciatore inglese, di ruolo attaccante 
 Kurt Lewin (1890-1947) – psicologo tedesco con cittadinanza statunitense
 Louis Lewin (1850-1929) – farmacologo tedesco
 Ron Lewin, propr. Denis Ronald Lewin (1920-1985) – allenatore di calcio e calciatore inglese
 Walter Lewin (1936) – astrofisico olandese, naturalizzato statunitense

Altro
 Louis-Lewin-Straße – stazione della metropolitana di Berlino, sulla linea U5